Schriftbild bezeichnet:

 das charakteristische Aussehen eines mit der Hand geschriebenen Textes, siehe Schriftvergleichung
 die momentane Ausbildung der persönlichen Handschrift aufgrund der Umstände, siehe Graphologie
 das charakteristische Aussehen eines bestimmten maschinellen Textes, siehe Maschinenschriftenuntersuchung
 in der Typografie das Aussehen einer Drucktype, siehe Schriftart
 die Anordnung von Text im Satzspiegel, siehe Satz (Druck)
 in der Kunst Bilder aus Schriften, siehe Schriftmalerei (Kalligrafie)

Siehe auch: